Новотроицкая — название населённых пунктов:

Россия 
 Новотроицкая — деревня в Куюргазинском районе Башкортостана.
 Новотроицкая — деревня в Пировском районе Красноярского края.
 Новотроицкая — деревня в Касторенском районе Курской области.
 Новотроицкая — станица в Изобильненском районе Ставропольского края.
 Новотроицкая — деревня в Ярковском районе Тюменской области.
 Новотроицкая — деревня в Граховском районе Удмуртии
 Новотроицкая — поселок в Майнском районе Ульяновской области.

См. также 
 Новотроицкая Горка — деревня, Ромодановский район, Мордовия
 Новотроицкая ГЭС — гидроэлектростанция на реке Егорлык, в Ставропольском крае, входит в Кубанский каскад ГЭС.
 Новотроицк
 Новотроицкое
 Новотроицкое сельское поселение
 Новотроицкий